Lehmann est un patronyme germanique désignant le vassal dirigeant le fief d'un seigneur en son absence.

Patronyme 

 Armin Lehmann (1928-2008), messager d'Hitler au Führerbunker au cours des derniers jours de la bataille de Berlin ;
 Andrée Lehmann (1893-1971), avocate et féministe française ;
 Augustin Lehmann (1836-1909), prêtre, frère jumeau de Joseph Lehmann ;
 Beatrix Lehmann (1903-1979), actrice britannique, sœur de Rosamond et de John Lehmann ;
 Bernhard Lehmann (1948-), bobeur est-allemand ;
 Carla Lehmann (1917-1990), actrice canadienne ;
 Christian Lehmann (1958-), écrivain français ;
 Christoph Lehmann (1968-), sauteur à ski suisse ;
 Claude Lehmann (1908-1977), acteur français ;
 Claudia Lehmann (1973-), coureuse cycliste allemande ;
 Erik Lehmann (1960-), entraîneur français de basket-ball ;
 Fritz Lehmann (1904-1956), chef d'orchestre allemand ;
 Gerhard Lehmann (1960-), astronome amateur allemand ;
 Grit Lehmann (1976-), joueuse de volley-ball allemande ;
 Hans-Albrecht Lehmann (1894-1976), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Hans Lehmann (1875-1917), physicien allemand ;
 Harry Lehmann (1965-), philosophe allemand ;
 Heinz Lehmann (1911-1999), psychiatre canadien ;
 Heike Lehmann (1962-), joueuse de volley-ball allemande ;
 Helmut Lehmann (1882-1959), homme politique allemand ;
 Henri Lehmann (1814-1882), peintre français d'origine allemande ;
 Henri Lehmann (1905-1991) anthropologue français ;
 Helma Lehmann (1953-), rameuse d'aviron est-allemande ;
 Hugo Lehmann (1871-1941), peintre pastelliste allemand ;
 Inge Lehmann (1888-1993), sismologue danoise ;
 Jacob Heinrich Wilhelm Lehmann (1800-1863), astronome allemand ;
 Jean-Claude Lehmann (1939-), physicien français ;
  ;
 (1765-1811), géomètre et cartographe allemand, inventeur d'un système de représentation du relief (hachures) dans les cartes topographiques historiques ;
 Johann Georg Christian Lehmann (1792-1860), botaniste allemand ;
 Johann Gottlob Lehmann (1719-1767), géologue allemand ;
 John Lehmann (1907-1987), poète et éditeur anglais, frère de Beatrix et de Rosamond Lehmann ;
 Jörg Lehmann (1987-), coureur cycliste allemand ;
  ;
 Kathrin Lehmann (1980-), joueuse de football et de hockey sur glace suisse ;
 Karl Lehmann (1936-2018), évêque de Mayence, cardinal de l'église catholique ;
 Karl Bernhard Lehmann (1858-1940), bactériologiste allemand ;
 Karl-Heinz Lehmann (1957-), judoka est-allemand ;
 Léon Lehmann (1873-1953), peintre français ;
 Léopold Lehmann (1800-1876) rabbin alsacien, rabbin de Belfort pendant 50 ans.
 Lilli Lehmann (1848-1929), soprano et professeur de chant allemande ;
 Liza Lehmann (1862-1918), soprano et compositrice anglaise ;
 Lotte Lehmann (1888-1976), soprano allemande ;
 Marco Lehmann (1993-), joueur de basket-ball suisse ;
 Marcus (Meir) Lehmann (1831-1890), rabbin allemand ;
 Maurice Lehmann (1895-1974), réalisateur français ;
 Max Lehmann (1845-1929), historien allemand ;
 Maxime Lehmann (1906-2009), footballeur franco-suisse ;
 Michael Lehmann (1957-), réalisateur américain ;
 Nadine Lehmann (1990-), curleuse suisse ;
 Otto Lehmann (1855-1922), physicien allemand ;
 Peter Lehmann (1950-), écrivain allemand ;
 Pierre Lehmann (1933-2022), physicien et ingénieur nucléaire suisse ;
 Rosamond Lehmann (1901-1990), romancière britannique, sœur de Beatrix et de John Lehmann ;
 Rudolf Lehmann (1914-1983), SS-Standartenführer de la Waffen-SS durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Sascha Lehmann (1998-), grimpeur suisse ;
 Sonja Lehmann (1979-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Stefan Lehmann (1963-), footballeur suisse ;
 Thomas Lehmann (1958-), éditeur de jeux de société ;
 
 Urs Lehmann (1969-), skieur alpin suisse ; 
 Walter Lehmann (1919-2017), gymnaste suisse ; 
 Wilhelm Lehmann (1882-1968), écrivain allemand.

Géologie 
 Discontinuité de Lehmann, nom donné à deux discontinuités sismiques à l'intérieur de la Terre, sans rapport entre elles mais toutes deux découvertes par la sismologue danoise Inge Lehmann

Médecine 
 Syndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann, maladie génétique

Culture 

 Herr Lehmann, roman ;
 Herr Lehmann, film.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif